Waldacker bezeichnet
 die Ortschaft Waldacker, Stadtteil Rödermarks im Landkreis Offenbach, Hessen
 das ehemals gebräuchliche Flächenmaß Waldacker im Herzogtum Coburg-Gotha